Scream for Me Brazil — концертный альбом британского хэви-метал исполнителя Брюса Дикинсона, записанный в Сан-Паулу, Бразилия. Альбом был выпущен 2 ноября 1999 года.

Участники записи 
 Брюс Дикинсон — вокал;
 Эдриан Смит — гитара;
 Roy Z — гитара;
 Эдди Касиллас — бас-гитара;
 Дэвид Инграхам — ударные.

Список композиций 

Альбомы 1999 года
Альбомы Брюса Дикинсона
Альбомы Sanctuary Records